Barna Ilona (1858–?) színésznő
 Barna Ilona (1897–?) festő, grafikus, tanár
 Barna Ilona (1955) modell, manöken, fotóművész